

Automobili 
 CZ – targa automobilistica di Belfast (Regno Unito)
 CZ – targa automobilistica di Catanzaro

Aziende 
Česká Zbrojovka (in italiano Armeria Ceca), abbreviato anche in CZ o ČZ, è un nome commerciale utilizzato da diverse aziende produttrici di armi e a volte anche di veicoli della Repubblica Ceca:
 Arms Moravia
 Alfa-Proj
 Česká Zbrojovka Strakonice (produttore anche di motociclette)
 Česká Zbrojovka Uherský Brod
 Československá Státní Zbrojovka, (attuale Zbrojovka Brno, produttrice anche di autoveicoli)
 Zbrojovka Praga
 Zbrojovka Vsetín (ZVI)

Chimica 
 CZ – sigla del processo Czochralski, tecnica di accrescimento cristallino del polisilicio

Fisica e Ingegneria
Cz – Coefficiente di deportanza, di segno contrario rispetto al CL (coefficiente di portanza)

Codici 
 CZ – codice vettore IATA di China Southern Airlines
 CZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Ceca
 CZ – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Catanzaro (Italia)

Informatica 
 .cz  – dominio di primo livello della Repubblica Ceca
 ChatZilla  – client Internet Relay Chat (IRC)

Politica 
 Cesta změny  – partito politico ceco